Kvisttjärn kan åsyfta:

Kvisttjärnen, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (0,5 ha)
Kvisttjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (6,16 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn